{{Сезон кубкового турнира
| название         = 
| время проведения = 19 июня — 24 августа 1999
| кол-во команд    = 60
| победитель       =  Монпелье
  Ювентус
  Вест Хэм
| кол-во игр       = 114
| кол-во голов     = 300
}}Кубок Интертото 1999''' — был 39-м розыгрышем Кубка Интертото и 5-м розыгрышем этого турнира под эгидой УЕФА. Три победителя финалов («Монпелье», «Ювентус» и «Вест Хэм Юнайтед») — получили путёвки в Кубок УЕФА.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финалы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА
 Результаты на RSSSF

Футбол в Европе в 1999 году